Hajdú Péter (1923–2002) nyelvész, az MTA tagja
 Hajdú Péter (1965) színész
 Hajdú Péter (1975) műsorvezető
 Hajdú Péter esperes
Hajdu Péter (1994) színész

Hasonló nevűek

 Hajdu Péter (?) filozófiatörténész, főiskolai tanár (ELTE PPK)